Национальный чемпионат I 1952 () — 50-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1952
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1952 году